У математиці модулярна лямбда-функція є сильно симетричною голоморфною функцією у верхній півплощині комплексної площини. Вона інваріантна відносно дробово-лінійної дії   і породжує поле функцій часткового упорядкування, тобто є головною модулярною функцією для  .

У будь-якій точці  її значення можна описати як подвійне відношення точок галуження розгалуженого подвійного накриття проективної лінії за допомогою еліптичної кривої , де відображення визначається як відношення за інволюцією [−1].

-розклад, де  це , визначається наступним чином:

  

Симетризуючи лямбда-функцію відносно канонічної дії симетричної групи на , а потім відповідним чином нормалізуючи, можна отримати функцію у верхній півплощині, яка інваріантна відносно повної модулярної групи , і це фактично модулярний -інваріант Клейна.

Модулярні властивості

Функція  є інваріантною відносно групи, породженої перетвореннями 
 

Генератори модулярної групи діють за правилом 
 

Отже, дія модулярної групи на функцію  є дією , що визначає шість значень подвійного відношення:

Зв'язок із іншими функціями
Модулярна лямбда-функція є квадратом еліптичного модуля, тобто .
У термінах   і тета-функції модулярну лямбда-функцію можна представити як 

 

 
де
 
 
 
Модулярну лямбда-функцію можна записати у термінах півперіодів еліптичних функцій Вейєрштрасса.
Нехай  -  з ,

 
тоді

 

Оскільки три значення півперіодів різні, то  не набуває значень 0 або 1.

Модулярна лямбда-функція пов'язана з -інваріантом наступним чином:

 ,

яка є -інваріантом еліптичної кривої у  .

Модулярні рівняння
Модулярне рівняння степеня  (де  - просте число) - алгебраїчне рівняння на функції  і .
Якщо  і , то модулярні рівняння степенів  відповідно мають вигляд
 
 
 
 

Змінну  (і, отже, ) можна розглядати як голоморфну функцію у верхній півплощині :

 

Оскільки , то модулярні рівняння можна використовувати для отримання алгебраїчних значень для  для будь-якого простого числа .

Алгебраїчні значення для  також визначаються за допомогою формул 
 ,
 ,
де  - лемніскатний синус і  - лемніскатна стала.

Лямбда-зірка

Означення та обчислення лямбда-зірки
Функція 
(де ) дає значення еліптичного модуля , для якого   і його доповняльний аналог  пов'язані за допомогою наступного співвідношення:

 

Значення  можна обчислити наступним чином:

 
 
 

Функції  і  пов'язані одна з одною за допомогою співвідношення:

 .

Властивості лямбда-зірки

Будь-яке  значення додатного раціонального числа є додатним алгебраїчним числом:

 

Як довели Селберг і Чоула в 1949 році<ref>Chowla, S.; Selberg, A. ``On Epstein's Zeta Function (I). Semantic Scholar. p. 373</ref>
 
 
де . Для таких  інваріанти класу є алгебраїчними числами. 

 
Тотожності з інваріантами класу включають

 

Інваріанти класів дуже тісно пов'язані з   і .
Справедливі наступні співвідношення між лямбда-зіркою та інваріантами класу:

 
 

 

Інші застосування
Мала теорема Пікара

Лямбда-функція використовується в оригінальному доведенні малої теореми Пікара, що ціла нестала функція на комплексній площині не може пропускати більше одного значення.
Ця теорема була доведена Пікаром у 1879р.
Припустимо, якщо можливо, що функція  є цілою і не приймає значень 0 і 1. Оскільки функція  голоморфна, то вона має локальну голоморфну обернену функцію , що визначена поза 0, 1, .
Розглянемо функцію .
За {{нп|Теорема про монодромію|теоремою про монодромію||Monodromy theorem} функція голоморфна і відображає комплексну площину  у верхню півплощину.
Звідси можна легко побудувати голоморфну функцію з  в одиничний круг, яка за теоремою Ліувіля має бути сталою.

Гіпотеза нісенітниці
Функція  є нормалізованою  для групи , а її -розклад , , де , є градуйованим характером будь-якого елемента в класі суміжності 4C групи-монстра, що діє на .

Література

 Abramowitz, Milton; Stegun, Irene A., eds. (1972), Handbook of Ma\-the\-ma\-ti\-cal Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables, New York: Dover Publications, ISBN 978-0-486-61272-0, Zbl 0543.33001
 Chandrasekharan, K. (1985), Elliptic Functions, Grundlehren der ma\-the\-ma\-ti\-schen Wissenschaften, vol. 281, Springer-Verlag, pp. 108-121, ISBN 3-540-15295-4, Zbl 0575.33001
 Conway, John Horton; Norton, Simon (1979), ``Monstrous moonshine, Bulletin of the London Mathematical Society, 11 (3): 308-339,\\ doi:10.1112/blms/11.3.308, MR 0554399, Zbl 0424.20010
 Rankin, Robert A. (1977), Modular Forms and Functions, Cambridge University Press, ISBN 0-521-21212-X, Zbl 0376.10020
 Reinhardt, W. P.; Walker, P. L. (2010), ``Elliptic Modular Function, in Olver, Frank W. J.; Lozier, Daniel M.; Boisvert, Ronald F.; Clark, Charles W. (eds.), NIST Handbook of Mathematical Functions, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-19225-5, MR 2723248
 Borwein, J. M. and Borwein, P. B. Pi \& the AGM: A Study in Analytic Number Theory and Computational Complexity. New York: Wiley, pp. 139 and 298, 1987.
 Conway, J. H. and Norton, S. P. ``Monstrous Moonshine. Bull. London Math. Soc. 11, 308-339, 1979.
 Selberg, A. and Chowla, S. ``On Epstein's Zeta-Function.'' J. reine angew. Math. 227, 86-110, 1967.

Зовнішні лінки

 Modular lambda function at Fungrim

Примітки 

Модулярні форми
Еліптичні функції